Osoby o tym nazwisku:
 Teddy Kollek – izraelski polityk
 Wacław Kollek – polski inżynier mechanik